Tre unità navali della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Arcona:

 SMS Arcona (1858) – corvetta a vela varata nel 1858 e radiata nel 1884.
 SMS Arcona (1885) – corvetta corazzata della classe Alexandrine, varata nel 1885 e radiata nel 1905.
 SMS Arcona (1902) – incrociatore leggero della classe Gazelle, varato nel 1902, autoaffondato nel 1945.